Johann Christoph Meurer ist Name folgender Personen:

* Johann Christoph Meurer (Jurist) (1598–1652), deutscher Jurist und Diplomat
 Johann Christoph Meurer (Theologe) (1668–1740), deutscher Geistlicher, Generalsuperintendent in Stendal